Badenweiler pode referir-se a:
 Badenweiler - município da Alemanha, localizado no estado de Baden-Württemberg e conhecido por sua estância termal (em alemão: Cassiopeia-Therme).
Marcha Badenweiler - Marcha militar bávara criada por Georg Fürst.

Desambiguação